Gizmo5 (anciennement Gizmo Project) est un gratuiciel client de téléphonie sur IP et de messagerie instantanée, basé sur les protocoles standards ouverts SIP et Jabber. Le , Google a annoncé avoir acquis Gizmo5.

Gizmo5 est un logiciel multiplate-forme pour Mac OS X, Windows et Linux.

Gizmo5 est financé par Michael Robertson et est une filiale de SIPPhone.

Comme QuteCom, un concurrent libre, Gizmo5 est multi-IM.

Il est possible d'envoyer des messages instantanés aux utilisateurs de MSN et AIM.

On peut aussi discuter sur ICQ/AIM/YIM/MSNM par les passerelles Jabber.

Depuis le rachat de Gizmo5 par Google, le service a été interrompu et le logiciel n'est plus disponible.

Notes et références 

Freeware
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Mac OS
Logiciel pour Windows
Logiciel de voix sur réseau IP
Logiciel de messagerie instantanée
Client XMPP
Acquisition de Google